Biografies:
 Sant Lluís IX de França, rei de França.
 Sant Lluís de Martos (Martos, Jaén, ca. 820 - Còrdova, 855), màrtir.
 Sant Lluís de Nàpols, Sant Lluís de Tolosa o Sant Lluís d'Anjou, fill de Carles II de Nàpols i bisbe de Tolosa.
 Sant Lluís Bertran, valencià, sant dominic.
 Sant Lluís Gonzaga, sant jesuïta.
 Geografia:
 Sant Lluís, municipi de Menorca
 Sant Lluís, nom oficial de la colònia agrícola de Gatamoix